Ел Платанариљо има више значења:

 Ел Платанариљо (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Платанариљо (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику